Профессиональная Лига 1 2016/2017 () — 62-й розыгрыш чемпионата Туниса по футболу с момента обретения Тунисом независимости.

Участники

Первый этап

Группа A

Группа B

Второй этап

Чемпионская группа

Группа на вылет

Примечания

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com
 Статистика на goalzz.com

Тунис
2016/2017
Спорт в Тунисе в 2016 году
Спорт в Тунисе в 2017 году